Манино — деревня в Калужской области, находится в северо-западной части Медынского района, на границе с Московской областью. Входит в состав сельского поселения «Село Передел»

История 
Согласно Плану генерального межевания Калужской губернии от 1782 года на месте Манина располагалось пустошь Минеево Катерины Ивановны Савеловой, Евдокима Алексеевича Щербинина (деда Дениса Даывдова) и Николая Ивановича Колычёва. 

Деревня относилась к приходу соседнего села Дунино.

В «Списке населённых мест Калужской губернии по сведениям 1863 года» указана как владельческая деревня Манина при безымянном ручье по правую сторону тракта из Медыни в Гжатск, в которой насчитывалось 18 дворов и 111 жителей. После земельной реформы вошла в Дунинскую (позже Незамаевскую) волость Медынского уезда. На 1897 год население деревни составляло 131 человек, а на 1914 год — 161 человек.

Примечания 

Незамаевская волость